Лисак Анастасія Миколаївна — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лисак Андрій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лисак Віктор Павлович (1951—2015) — український кінооператор.
 Лисак Вікторія Феофанівна — декан факультету Маріупольського державного університету, доктор історичних наук, заслужений працівник освіти України.
 Лисак Віталій Олександрович (нар. 1990) — український спідвейний гонщик.
 Лисак Володимир Михайлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лисак Зінаїда Петрівна (Загрецька; 1930—2006) — українська співачка (мецо-сопрано), народна артистка УРСР (1978).
 Лисак Надія Петрівна (нар. 1948) — українська радянська діячка, маляр Жмеринської дистанції цивільних споруд Південно-Західної залізниці. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Лисак Сергій Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стівен Лисак — спортсмен (веслування), призер літніх Олімпійських ігор 1948 року.
 Лисак-Тивонюк Леся (1921—1981) — українська письменниця.

Див. також 
 Лисяк

Примітки 

Українські прізвища